Подчине́ние: 
 См. Социальная иерархия — о «подчинении» в социологии, виде общественных отношений.
 Подчинение (лингвистика)  — термин лингвистики (синтаксиса), тип синтаксической связи.